Ganso ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Emil Ganso (1895–1941), US-amerikanischer Maler und Grafiker 
 Ganso, Künstlername des brasilianischen Fußballspielers Paulo Henrique Chagas de Lima (* 1989)

Ganso ist der Name folgender Orte:
 Ganso (Burkina Faso), Ortschaft in Burkina Faso

Siehe auch:
 El Ganso